L94 ou l-94 peut faire référence à :

 Autres infections localisées du tissu conjonctif , d'après la classification internationale des maladies ;
 Formulaire l-94, un formulaire utilisé par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres